

Onomastica
Vieri – ipocoristico del nome proprio di persona italiano Oliviero

Persone
Vieri de' Medici – esponente di spicco della famiglia Medici, banchiere
Christian Vieri – ex calciatore italiano
Lido Vieri – ex allenatore di calcio ed calciatore italiano
Massimiliano Vieri – allenatore di calcio ed calciatore italiano naturalizzato australiano
Roberto Vieri – ex calciatore italiano
Ugolino di Vieri – orafo senese

Altri progetti